Бе́кхэм () — фамилия. Известные носители:

 Бекхэм, Виктория (род. 1974) — английская певица, жена Дэвида Бекхэма.
 Бекхэм, Дэвид (род. 1975) — английский футболист.
 Бекхэм, Тим (род. 1990) — американский бейсболист.

Другое 
 Играй, как Бекхэм () — художественный фильм 2002 года.